

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Amw“ beginnt.

Amw 



Amwe 
 Amweelo, Moses (* 1952), namibischer Politiker
 Amweg, Gustav (1874–1944), Schweizer Autor und Lehrer
 Amweg, Levin (* 1994), Schweizer Rennfahrer